Переясловский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Топчихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Переясловка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 891 человек, в том числе 421 мужчина и 470 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 893 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Переясловка,
 посёлок Труд.

Примечания 

Муниципальные образования Топчихинского района
Сельские поселения Алтайского края